Maruia bezeichnet im Buller-Distrikt der Region West Coast in Neuseeland
 Maruia (Neuseeland), Siedlung
 Maruia Springs, Siedlung
 Maruia River, Fluss